Joan Garriga i Massó (1871-1956), advocat i polític català
 Joan Garriga i Teruel (n. 1940), esquiador olímpic català
 Joan Garriga i Quadres (n. 1953), mestre, activista social i polític català
 Joan Garriga i Vilaresau (1963-2015), motociclista català, destacat pilot de velocitat durant els anys 80
 Joan Garriga i Martínez (n. 1972), músic i cantant de la Garriga, ànima dels grups Dusminguet i La Troba Kung-Fú